Xouthos peut désigner :
 un personnage de la mythologie grecque ;
 un philosophe grec ;
 le dernier des essais nucléaires français.